

Storia 
 Höflein – forte romano situato nel territorio dell'odierno comune di Höflein (Austria)

Geografia

Austria 
 Höflein – comune nel distretto di Bruck an der Leitha (Bassa Austria)
 Höflein an der Donau – ex comune ora frazione di Klosterneuburg, città nel distretto di Wien-Umgebung (Bassa Austria)
 Höflein an der Hohen Wand – comune nel distretto di Neunkirchen (Bassa Austria)

Germania 
 Höflein – ex comune ora frazione di Räckelwitz, comune nel circondario di Bautzen (Sassonia)

Repubblica Ceca 
 Höflein – antico nome tedesco di Hevlín, comune nel distretto di Znojmo (Moravia Meridionale)

Slovenia 
 Höflein – antico nome tedesco del comune di Preddvor (Alta Carniola)

Pagine correlate 
Großhöflein – comune austriaco nel distretto di Eisenstadt-Umgebung (Burgenland)
Kleinhöflein – pagina di disambiguazione
Neuhöflein – ex comune tedesco ora frazione di Heilsbronn, città nel distretto della Media Franconia (Baviera)
Oberhöflein – pagina di disambiguazione
Unterhöflein – frazione di Höflein an der Hohen Wand, comune austriaco nel distretto di Neunkirchen (Bassa Austria)